Сисей — многозначный термин.

Носители, известные по имени 
  (род. 1980) — эфиопская марафонка.
  (род. 1989) — эфиопский футболист, вратарь сборной Эфиопии, обладатель Кубка Африканских наций (2013).

Носители фамилии 
 Сисей, Ассан (род. 1994) — гамбийский футболист.
 Сисей, Джозеф (род. 1998) — шведский футболист, нападающий.
 Сисей, Йеспер (род. 2001) — шведский футболист, полузащитник.
 Сисей, Каллум (род. 2002) — сьерра-леонский футболист.
  — политик Сьерра-Леоне.
 Сисей, Момоду (род. 1988) — гамбийский футболист.
 Сисей, Янкуба (род. 1984) — гамбийский футболист.
  (род. 1974) — бывший гамбийский футболист, выступавший за футбольный клуб «АЕК» (Ларнака) с 2006 по 2007 год.